Dvořák ali Dvorak se lahko nanaša na:

Priimek 
 Dvořák ali Dvorak
 Ann Dvorak (1912—1979), ameriška igralka
 Antonín Leopold Dvořák (1841—1904), češki skladatelj
 Arnošt Dvořák (1881—1933), češki dramatik
 August Dvorak (1894—1975), ameriški psiholog, snovalec in soizumitelj Dvorakove tipkovnice
Jiří Dvořák (*1967), češki igralec
 Boštjan Dvořák (*1971), slovenski jezikoslovec, univ. prof. v Berlinu; predsednik konference SSK za Nemčijo
 Marko Dvořák (*1942), slovenski slavist, publicist in kulturni zgodovinar
 Max Dvořák (1874—1921), avstrijski umetnostni zgodovinar in konservator
 Radek Dvořák (*1977), češki hokejist
 Tomáš Dvořák (*1972), češki atlet
 Tomáš Dvořák (glasbenik), češki glasbenik in grafik, znan pod psevdonimom Floex
 Vernon Dvorak, ameriški meteorolog, avtor Dvorakove tehnike
 Vinko Dvořák (1848—1922), češko-hrvaški fizik  
 Xaver Dvořák (1858—1939), češki pesnik   

 Dworshak
 Henry Dworshak (1894—1962), ameriški kongresnik in senator

Glej še priimke: 
 Dvoršak
 Dvoržak
 Dvoršek
 Dvorjak
 Dvornik
 Dvorsky

Druge uporabe 
 Dvorakova tipkovnica, ergonomsko prilagojena razmestitev tipk na alfanumerični tipkovnici (pisalnih strojev ali računalnikov) alternativa običajni angleški QWERTY razporeditvi, imenovana po enem od izumiteljev, Augustu Dvoraku
 Dvorakovo kodiranje, kodiranje za prevajanje znakov iz QWERTY razporeditve v Dvorakovo in obratno
 Dvorak (igra), igra s kartami
 Dvorakova tehnika, subjektivna metoda za določanje intenzitete ciklonov na podlagi satelitskih posnetkov
 Dworshakov jez, umetni jez v Idahu, ZDA, imenovan v čast senatorja Henryja Dworshaka